Stati Uniti d'America
 Clarkton – città della Contea di Bladen, Carolina del Nord
 Clarkton – città della Contea di Dunklin, Missouri